Chivu ist der Vorname bzw. der Familienname folgender Personen:

 Chivu Stoica (1908–1975), rumänischer Politiker
 Cristian Chivu (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Mircea Chivu (1954–1998), rumänischer Fußballspieler und -trainer